Zervas steht für:
 Zervas (Fluss), ein Fluss in Griechenland, der in den Acheloos mündet

Zervas ist der Familienname folgender Personen:
 Arizona Zervas (* 1995), US-amerikanischer Rapper
 Konstantinos Zervas (* 1964), griechischer Politiker und seit 2019 Bürgermeister von Thessaloniki
 Napoleon Zervas (1891–1957), griechischer Politiker und Widerstandskämpfer
 Leonidas Zervas (1902–1980), griechischer Chemiker